Moses Taft House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Moses Taft House (Massachusetts), NRHP-ID 83004139
 Moses Taft House (Rhode Island), NRHP-ID 08000718